Аугустин () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Аугустин, Джен — канадская кёрлингистка, чемпионка мира.
 Аугустин, Йосеф (род. 1942) — чешский шахматист, международный мастер.
 Вагнер-Аугустин, Катрин (род. 1977) — немецкая гребчиха-байдарочница.